Республиканский блок () — Бенинская политическая партия, основанная Абдулай Био Чане в качестве марионеточной президентской партии.

История

Избирательные компании

Примечание 

Политические партии Бенина
Политические партии Африки